Termin LCS może oznaczać:
 London Controlling Section – tajnej organizacji z okresu II wojny światowej
 Lincoln Christian College and Seminary
 Lakefield College School – szkoły w  Lakefield, Ontario, Kanada
 Littlehampton Community School, dużej szkoły w West Sussex, Anglia
 London Corresponding Society, radykalnej brytyjskiej organizacji utworzonej w 1792
 Laboratory for Computer Science, znanego także jako Project MAC, na Massachusetts Institute of Technology
 Laser Camera System, typu urządzenia wykorzystywanego w  programie amerykańskich wahadłowców 
 Live Communications Server, Live Communications Server 2005 lub Microsoft Office Communications Server
 Grand Theft Auto: Liberty City Stories, gra na konsolę PlayStation Portable i PlayStation 2
 League Championship Series, runda playoffów Major League Baseball
 Last Comic Standing, program NBC, który miał premierę w 2003
 Littoral Combat Ship, nowa klasa okrętów United States Navy
 Landing Craft Support, okręt desantowy z okresu II wojny światowej (patrz też Alianckie środki desantowe w II wojnie światowej)
 Lokalne Centrum Sterowania, miejsce scentralizowanego kierowania ruchem kolejowym